Кровавая свадьба — многозначный термин.

 «Кровавая свадьба» — пьеса Федерико Гарсиа Лорка (Испания).
 «Кровавая свадьба» — фильм Клода Шаброля (Франция).
 «Кровавая свадьба» — фильм Карлоса Сауры (Испания).
 «Кровавая свадьба» — немой фильм с участием группы «Malice Mizer» (Япония).
 «Кровавая свадьба» — опера Бенце Сабольчи (Венгрия).